Лойбсдорф (Рейн) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Лойбсдорф (Саксония) — коммуна в Германии, в земле Саксония.